Папският химн и марш (), познат също като Папският марш е химнът на Ватикана. Той е написан през 1869 г. от френския композитор Шарл Гуно. Приет е за химн на Ватикана през 1949 г.

Текст 

Ватикан
Национални символи на Ватикана